

Cinema 
Dick Carter lo sbirro (Koroshi) – film del 1968 diretto da Michael Truman e Peter Yates
Koroshi – film del 2000 diretto da Masahiro Kobayashi

Altro 
Lingua koroshi (codice ISO 639-3 ktl)